El difenil èter o òxid de difenil és un compost químic amb la fórmula C₁₂H10O.

Síntesi 
El difenil èter i moltes de les seves propietats es van publicar per primera vegada ja el 1901. Es sintetitza mitjançant una modificació de la síntesi d’èters de Williamson, aquí la reacció del fenol i del bromobenzè en presència de base i una quantitat catalítica de coure:
PhONa + PhBr → PhOPh + NaBr

Referències 

Compostos aromàtics
Èters